Acmone – personaggio della mitologia greca, uno dei Cercopi
 Acmone – personaggio della mitologia greca, uno dei Dattili
 Acmone – personaggio della mitologia greca, re della Frigia che diede il nome all'Acmonia. Suo figlio era Migdone.
 Acmone – personaggio della mitologia greca, compagno di Diomede nel suo viaggio in Italia. Fu trasformato in uccello
 Acmone – personaggio della mitologia romana, figlio di Clizio, un troiano che accompagnò Enea in Italia